HHG est un sigle qui peut désigner :
 Holy Handgrenade, un objet ésotérique et pseudo-scientifique sans effets réels ;
 , un processus non linéaire au cours duquel une cible (gaz, plasma ou échantillon solide) est éclairée par une impulsion laser intense.